Mousavi (andere Schreibweisen: Moussaoui, Musavi, Musawi, Mussawi) ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas al-Musawi (um 1952–1992), Generalsekretär der Hisbollah
 Ali Mousavi (* 1976), iranischer Fußballspieler
 Alireza Mousavi (* 1990), iranischer Handballspieler
 Granaz Moussavi (* 1974), iranische Lyrikerin und Filmemacherin
 Hamza El Moussaoui (* 1993), marokkanischer Fußballspieler
 Hassan El Moussaoui, bekannt als Elmo (Rapper) (* 1984), libanesisch-deutscher Rapper
 Kaveh Mousavi (* 1985), iranischer Hammerwerfer
 Mir Hossein Mussawi (* 1942), iranischer Politiker, ehemaliger Premierminister
 Mohamed El Moussaoui, bekannt als MoTrip (* 1988), libanesisch-deutscher Rapper
 Mohammed Moussaoui (* 1964), französischer Mathematiker, Vorsitzender des CFCM
 Ruhollah Musawi, siehe Ruhollah Chomeini (1902–1989), iranisches Staatsoberhaupt
 Zacarias Moussaoui (* 1968), französischer Terrorismusverdächtiger

Siehe auch:
 Mousavi Ardebili (1926–2016), iranischer Großajatollah